Edelsbach ist der Name folgender geographischer Gegenstände:

Orte:
 Edelsbach bei Feldbach, Gemeinde im Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Edelsbach bei Graz, Ortschaft bzw. Edelsbach, Katastralgemeinde von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Edelsbach (Gemeinde Nestelbach bei Graz), Streusiedlung in der Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Edelsbach (Gemeinde Neuhaus), Ortsteil von Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland

Gewässer:
 Edelsbach (Grabenäckerbach), linker Zufluss des Grabenäckerbachs (zum Malscher Landgraben) nahe Oberweier, Stadt Ettlingen, Landkreis Karlsruhe
 Edelsbach (Klausenbach), rechter Zufluss des Klausenbachs (zur Lendava oder Ledava) gegenüber Krottendorf bei Neuhaus, Markt Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Edelsbach (Kreistengraben), rechter Zufluss zum Kreistengraben (zur Enns) nahe Eßling, Markt Altenmarkt bei Sankt Gallen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Edelsbach (Lauter), rechter Zufluss der „Lenninger“ Lauter (zum Neckar) nach Gutenberg, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Edelsbach (Raab), linker Zufluss der Raab bei Gniebing, Stadt Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Edelsbach (Selbach), rechter Zufluss des Selbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) in Selbach, Stadt Gaggenau, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Edelsbach (Steinbach), linker Zufluss des Steinbachs (zur Rittschein) nahe Bad Loipersdorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Edelsbach (Stiefing), linker Zufluss der Stiefing in der Gemeinde Nestelbach bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Edelsbach (Stubbach), rechter Zufluss der Stubbach (zum Radmer Bach, zum Erzbach) nach Edelsstückl, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark

Siehe auch:
 Edelbach
 Edelsgraben